Polsko-Iracka Izba Gospodarcza (arab. البولندية العراقية غرفة التجار) – organizacja samorządowa promująca rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Irakiem.

Siedziba 
Mieści się przy ul. Kopernika 30 (2009-2015).

Bibliografia 
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Iraku w Polsce
 Kurdyjsko-Polska Izba Handlowa
 Polsko-Iracka Izba Współpracy Przemysłowo-Handlowej
 Iracko-Polska Izba Handlowa

Izby gospodarcze
Gospodarka Iraku
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-irackie